Crimson Tide steht für:
 Crimson Tide – In tiefster Gefahr, ein US-amerikanischer Spielfilm von 1995
 Alabama Crimson Tide, Sportteams der University of Alabama